Finally We Are No One är den isländska gruppen múms tredje album. Albumet släpptes år 2002.

Låtlista 
 Sleep/Swim
 Green Grass Of Tunnel
 We Have A Map Of The Piano
 Don't Be Afraid, You Have Just Got Your Eyes Closed
 Behind Two Hills ... A Swimming pool
 Khalf Noise
 Now There's That Fear Again
 Faraway Swimming Pool
 I Can't Feel My Hand Any More, It's Alright, Sleep Tight
 Finally We Are No One
 The Land Between Solar Systems

Musikalbum 2002